

Toponymes

Deer Lake (Terre-Neuve-et-Labrador), communauté à Terre-Neuve-et-Labrador
 Deer Lake, Première Nation et réserve indienne en Ontario
 Deer Lake, un lac en Colombie Britannique.

Le lac Deer, en Californie
 Deer Lake, un borough du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie.

Homonymie de toponyme